de Grote Kerk (Emden)
de Grote Kerk (Leer)
de Grote Kerk (Steinfurt)

de Grote of Sint-Laurenskerk (Alkmaar)
de Grote Kerk (Almelo)
de Grote Kerk (Apeldoorn)
de Grote Kerk (Beverwijk)
de Grote Kerk (Breda)
de Grote of Sint-Catharijnekerk in Brielle
de Grote of Sint-Nicolaaskerk (Brouwershaven)
de Grote Kerk (De Rijp)
de Grote of Sint-Barbarakerk (Culemborg)
de Grote of Sint-Jacobskerk (Den Haag)
de Grote of Lebuinuskerk in Deventer
de Grote of Martinikerk (Doesburg)
de Grote of Sint-Martinuskerk (Dokkum)
de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk (Dordrecht)
de Grote Kerk (Drachten)
de Grote Kerk (Driebergen)
de Grote of Sint-Nicolaaskerk (Edam)
de Grote Kerk (Elst)
de Grote Kerk (Emmen)
de Grote Kerk (Enschede)
de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes
de Grote Kerk (Gorinchem) in Gorinchem
de Sint-Janskerk (Gouda)
de Grote Kerk (Graaff-Reinet)
de Grote Kerk (Groede)
de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem
de Grote Kerk (Halfweg)
de Grote Kerk (Halle), gemeente Bronckhorst
de Grote Kerk (Harderwijk)
de Grote Kerk (Harlingen)
de Grote of Sint-Stephanuskerk (Hasselt)
de Grote of Andreaskerk (Hattem)
de Grote Kerk ('s-Hertogenbosch)
de Grote of Sint-Catharinakerk in Heusden
de Grote Kerk (Hilversum)
de Grote Kerk (Hindeloopen)
de Grote Kerk (Hoorn)
de Grote Kerk (Leerdam)
de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden
de Grote of Johanneskerk (Lekkerkerk)
de Grote Kerk (Lisse)
de Grote of Sint-Gudulakerk in Lochem
de Groote Kerk (Maassluis)
de Grote Kerk (Marken)
de Grote of Sint-Nicolaaskerk (Monnickendam)
de Grote of Sint-Nicolaaskerk (Muiden)
de Grote of Sint-Vituskerk (Naarden)
de Grote Kerk (Neede)
de Grote Kerk (Nijkerk)
de Grote of Sint-Stevenskerk in Nijmegen
de Grote of Sint-Jeroenskerk in Noordwijk
de Grote of Sint-Nicolaaskerk (Oosthuizen)
de Grote Kerk (Oss)
de Grote of Sint-Michaëlskerk (Oudewater)
de Grote Kerk (Overschie)
de Grote kerk (Rijnsburg)
de Grote of Sint-Laurenskerk (Rotterdam)
de Grote of Sint-Janskerk (Schiedam)
de Grote Kerk (Schiermonnikoog)
de Grote of Bartholomeüskerk in Schoonhoven
de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie
de Grote of Martinikerk (Sneek)
de Grote Kerk (Ternaard)
de Grote kerk (Terneuzen)
de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk (Tholen)
de Grote of Sint-Maartenskerk (Tiel)
de Grote of Laurentiuskerk (Varsseveld)
de Grote Kerk (Veendam)
de Grote Kerk (Veere)
de Grote of Sint-Martinuskerk (Venlo)
de Grote Kerk (Vlaardingen)
de Grote of Sint-Jacobskerk (Vlissingen)
de Grote Kerk (Vreeland)
de Grote Kerk (Wageningen)
de Grote Kerk (Westzaan)
de Grote of Johannes de Doperkerk (Wijk bij Duurstede)
de Grote of Sint-Gertrudiskerk (Workum)
de Grote of Sint-Maartenskerk (Zaltbommel)
de Grote of Sint-Michaëlskerk (Zwolle)

 Grote Kerk (Debrecen)

de Groote Kerk (Galle)

de voormalige Grote Kerk van Antiochië, ook Gouden Octogoon genoemd

de Groote Kerk (Kaapstad)